Lijn 4 (metro van Barcelona)
 een lagrangepunt